Ергольский — фамилия; имеет женскую форму Ергольская.
 Ергольские — русский дворянский род.
 
 Ергольский, Григорий Терентьевич (1663—1750) — российский государственный и военный деятель эпохи Петра I.